Riesdorf – frazione della città di Südliches Anhalt (Sassonia-Anhalt)
 Riesdorf – frazione del comune di Niederer Fläming (Brandeburgo)